Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 1988 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 1988, qui ont eu lieu à Séoul, en Corée du Sud, du 15 au .

Tableau des médailles

Références 

Jeux paralympiques d'été de 1988
1988